Борисенко, Сергей:
 Борисенко, Сергей Анатольевич (род. 1971) — казахстанский пловец.
 Борисенко, Сергей Иванович (род. 1951) — советский и российский учёный, профессор кафедры полупроводниковой электроники Томского университета.
 Борисенко, Сергей Николаевич (род. 1974) — украинский футболист.
 Примечания